Der Müller und sein Kind ist der Titel von:

 Der Müller und sein Kind (Theaterstück), Theaterstück von Ernst Raupach von 1830
 Der Müller und sein Kind (Österreich, 1911), österreichischer Spielfilm von 1911
 Der Müller und sein Kind (Deutschland, 1911), deutscher Spielfilm von 1911